Kotelniki (stad) - stad in de Oblast Moskou
 Kotelniki (metrostation Moskou) - metrostation in Moskou